Pierre Sabatier  :
 Pierre Sabatier (1654-1733), prélat français du  ;
 Pierre Sabatier (1892-1989), auteur de pièces de théâtre français du  ; 
 Pierre Sabatier (1925-2003), artiste sculpteur et plasticien français du  ;
  (né en 1935), physicien français.